В состав Хмельницкой области Украины входят 13 городов.

Примечания 

Хмельницкая область